Imigração italiana no Brasil
Imigração italiana em Minas Gerais
Imigração italiana na Argentina
Imigração italiana nos Estados Unidos da América

Ver também

 Imigração alemã

Desambiguação